

Бартодзєє — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бартодзєє — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Бартодзєє — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Бартодзєє — село в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Бартодзєє — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Бартодзєє — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Бартодзєє — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства